

Архиповка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Архиповка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Архиповка — присілок, Смоленський район, Смоленська область

Див. також 
 Архипівка